Бухман Ігор Анатолійович — співзасновник компанії Playrix;
 Франк Бухман (1878—1961) — лютеранин, співзасновник міжнародної організації «Моральне переозброєння» (1938).